ePrix Moskwy 2015 (oryg. Formula E Moscow ePrix 2015) – dziewiąta runda Formuły E w sezonie 2014/2015. Zawody odbyły się 6 czerwca 2015 roku na ulicznym torze w Moskwie.

Lista startowa

Wyniki

I Sesja treningowa

II Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: Autosport

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po zakończeniu wyścigu

Kierowcy

Zespoły

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rezultaty wyścigów Formuły E
2015 w sportach motorowych
2015 w Rosji
Zawody sportowe w Moskwie